Мјанмар, тада познат под именом Бурма, се први пут појавио на Олимпијским играма 1948. године. Од тада Мјанмар је пропустио само једне Летње олимпијске игре и то 1976. године.

На Зимским олимпијским играма Мјанмар није никада није учествовао и Мјанмар никада није био домаћин олимпијских игара. Мјанмарски олимпијци су закључно са 2008. годином нису освојили ниједну медаљу на олимпијадама. 

Национални олимпијски комитет Мјанмара (-{Myanmar Olympic Committee}-) је основан и признат од стране МОКа 1947. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Мјанмар на олимпијским играма